Hoogtelijn (driehoek)
 Isohypse – hoogtelijn op landkaart of plattegrond
 Dieptelijn – lijn die gelijke waterdieptes verbindt
  Hoogtelijn (NKBV) – het tijdschrift van de koninklijke Nederlandse Klim en Bergsportvereniging